Bocas del Toro (provincie); een provincie van Panama
Bocas del Toro (stad); de hoofdstad van de provincie

Zie ook
Bocas del Toro-archipel; een archipel langs de Caraïbische noordwestkust van Panama.